Bernard Chiarelli
 Bob Chiarelli
 Gianfranco Chiarelli
 Giuseppe Chiarelli
 Guido Chiarelli
 Lydia Chiarelli
 Luigi Chiarelli
 Marco Chiarelli
 Peter Chiarelli
 Peter W. Chiarelli